Knollys ist der Familienname folgender Personen:

 David Knollys, 3. Viscount Knollys (* 1931), britischer Peer, Anwalt und Politiker (Conservative Party)
 Francis Knollys (1514–1596), englischer Minister unter Elisabeth I.
 Francis Knollys, 1. Viscount Knollys (1837–1924), persönlicher Sekretär von Eduard VII.
 Lettice Knollys (1543–1634), britische Adlige
 Louis Frederic Knollys (1847–1902), britischer Kolonialpolizeichef in Ceylon und Jamaika
 William Knollys (1797–1883), britischer General